Белоцерковский троллейбус — вид общественного транспорта Белой Церкви.

Маршруты 
 1 Ж/д ст. Роток — Пл. Победы
 2 Ж/д ст. Роток — 4-й микрорайон
 3 Пл. Соборная — Песчаный массив
 3А Ж/д ст. Роток — Песчаный массив
 4 Пл. Победы — Таращанский массив
 5 Ж/д ст. Роток — Таращанский массив
 8 Пл. Победы — 4-й микрорайон

История 
Троллейбусное движение открыто 11 марта 1980 г. В 1986 году открылось движение на маршруте № 2. На начало 90-х годов в городе имелось 85 машин ЗиУ-682. В 1991—1993 годах городской троллейбусный парк пополнился 9 сочленёнными машинами «Киев-11» и ЮМЗ-Т1. Ежедневно на 2 действующих маршрута выходило 45-50 троллейбусов.

В 1994 году был достроен второй мост через реку Рось и через него на Таращанский массив были проложены маршруты № 4 и 5.
С 1996 года троллейбусное управление перешло на баланс города.
В октябре 2004 года состоялся пуск маршрута № 3 (Песчаный массив — площадь Свободы). С тех пор троллейбусная сеть пока не удлинялась, её протяжённость на сегодня составляет 32,6 км.
С 31.05.2014 вводится в эксплуатацию м-т № 3А Песчаный м-в — ст."Роток".

В настоящее время троллейбусное предприятие города переживает кризис — на 6 маршрутов ежедневно выходит 17 машин.

С 1999 года город закупил 2 новых троллейбуса

6 декабря 2011 года в город поступил первый троллейбус с низким уровнем пола модели МАЗ-ЭТОН Т103.

С 4 сентября 2015 года стоимость проезда в троллейбусе составляет 1,5 грн.

22 декабря 2016 года из Будапешта поступили 4 сочленённых троллейбуса Ikarus 280.94.

В 2019 году Белая Церковь закупила троллейбус модели Дніпро Т103. Троллейбус изготовлен на заводе ЮжМаш в Днепре.

С 14 декабря 2022 года движение троллейбусов временно закрыто из-за проблем в энергосистеме. 18 февраля 2023 года троллейбусное движение возобновлено.

Подвижной состав 
 ЗИУ-682 — 9 единиц
 ЮМЗ-Т2 — 3 единицы
 Дніпро-Е187 — 1 единица
 ЛАЗ-52522 — 1 единица
 МАЗ-ЭТОН Т103 — 6 единиц
 Ikarus 280.94 — 4 единицы.
 Дніпро Т103 — 1 единица

Исторический подвижной состав 
 ЮМЗ-Т1 — 6 единиц. Эксплуатировались в 1992—2011 годах.

Примечания

Ссылки 
 Белоцерковское троллейбусное управление
 Фотогалерея и база данных на сайте СТТС

Троллейбусные системы Украины
Белая Церковь